YU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Jugoslavijo.
 Yale University

Glej tudi 

Kratice